Флаг муниципального образования сельское поселение Ни́коновское Раменского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 26 августа 2010 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6740.

Описание 
«Прямоугольное голубое двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с жёлтой диагональной полосой, нисходящей от верхнего угла у древка, шириной в 4/9 ширины полотнища и воспроизводящее фигуры из герба поселения, выполненные чёрным (орлы) и белым (ключ) цветом».

Символика 
Никоновское сельское поселение, образованное из двух сельских округов (Никоновский и Заворовский) расположено на юго-западе Раменского муниципального района.

Название поселения и его административного центра села Никоновское некоторыми исследователями связывают с патриархом Никоном, который в 1655 году начал постройку бумажной мельницы на территории современного Раменского района на реке Пахра. Первое письменное упоминание о селе Никоновское относится к 1682—83 годам.

Ключ на флаге сельского поселения Никоновское заимствован из герба Патриарха Никона, что символизирует память о нём и является символом возрождения духовности жителей сельского поселения.

С землями сельского поселения Никоновское также связано имя графского рода Санти, имевшего здесь свои владения в деревне Денисьевское. Основатель рода Франциск (Франческо) Санти был приглашён Петром I в Россию «для отправления геральдического художества» и тогда же был назначен товарищем герольдмейстера, а затем и герольдмейстером России. Жёлтая диагональная полоса с чёрными орлами подобная перевязи из герба графа Санти подчёркивает историческую связь поселения с представителями известной фамилии, отдавая должную дань уважения создателю первых российских гербов и российской геральдики в целом.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Первый флаг 
Первый флаг муниципального образования сельское поселение Никоновское Раменского муниципального района Московской области был утверждён 17 сентября 2009 года решением Совета депутатов сельского поселения Никоновское № 11/2-СД «О флаге муниципального образования сельского поселения Никоновское».

Авторская группа флага:
 идея флага: Константин Мочёнов, Ирина Соколова, Сергей Янов;
 художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева, Ирина Соколова;
 обоснование символики: Кирилл Переходенко.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине изображение жёлтого картофельного куста с жёлтыми клубнями, белыми цветами, имеющими жёлтые сердцевины, и бутонами».

Символика 
Никоновское сельское поселение расположено на юго-западе Раменского муниципального района. Это один из зелёных уголков Московской области. Наличие крупных лесных массивов способствует развитию мест отдыха, оздоровительных учреждений для местных жителей и приезжих. Земли, входящие в состав поселения преимущественно имеют сельскохозяйственное значение. Здесь развито садоводство и огородничество, большое количество приусадебных участков. Изображение картофельного куста на флаге символизирует сельскохозяйственные особенности поселения. Листья картофельного куста, напоминающие свиные головы аллегорически указывают на развитое здесь животноводство.

Куст, показанный одновременно с созревшими клубнями и распускающимися цветами, образно показывает непрерывность развития сельского поселения, его постоянное движение вперёд.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, роста и жизненной энергии, подчёркивает характер местности сельского поселения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания